Lisjak ist der Familienname folgender Personen:

 Ivana Lisjak (* 1987), kroatische Tennisspielerin
 Vlado Lisjak (* 1962), jugoslawischer Ringer